Chocolate Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chocolate Peak (Inyo County, Kalifornien)	
 Chocolate Peak (Lake County, Kalifornien)	
 Chocolate Peak (Nevada)	
 Chocolate Peak (New Mexico)	
 Chocolate Peak (Utah)